Кольбуды () - топоним в Польше.

 Кольбуды — сельская гмина (волость), входящая как административная единица в Гданьский повят, Поморское воеводство.
 Кольбуды — село, расположенное в гмине Кольбуды Гданьского повята Поморского воеводства.